Индозавр () — род абелизаврид из маастрихта Индии (69 млн лет назад). Известен из Джабалпура в Индии. Голотип — частичный череп необычной толщины. Череп показывает, что у индозавра могли быть рога над глазами. Индозавр может быть связан с другим абелизавридом карнотавром. Вид назван фон Хюне и Матли в 1933 году. Фон Хюне отнёс индозавра к аллозавридам, однако позже индозавр был отнесён к абелизавридам. Весил динозавр 200 кг.

Ссылки 
 Indosaurus
 Abelisauridae

Динозавры Азии
Абелизавриды
Динозавры мелового периода